Слобода — многозначное слово:

 Слобода́ — поселение, жители которого освобождались от некоторых государственных повинностей.
 Слобо́да — свобода в некоторых славянских языках и диалектах.
 Слобода́ — топоним:

Белоруссия

Витебская область 
 Слобода — деревня в Островенском сельсовете Бешенковичского района.
 Слобода — деревня в Улльском сельсовете Бешенковичского района.
 Слобода — деревня в Верхнедвинском районе.
 Слобода — деревня в Задубровском сельсовете Витебского района.
 Слобода — деревня в Суражском районе Витебского района.
 Слобода — деревня в Шапечинском сельсовете Витебского района
 Слобода — деревня в Яновичском сельсовете Витебского района.
 Слобода — деревня в Голубичском сельсовете Глубокского района.
 Слобода — хутор в Прозорокском сельсовете Глубокского района.
 Слобода — деревня в Псуевском сельсовете Глубокского района.
 Слобода — деревня, Вайханский сельсовет Городокского района
 Слобода — упразднённая деревня в Вировлянском сельсовете Городокского района.
 Слобода — деревня, Прудникский сельсовет Городокского района
 Слобода — деревня, Березинский сельсовет Докшицкого района
 Слобода — деревня, Крулевщинский сельсовет Докшицкого района
 Слобода — деревня, Малосавинский сельсовет Дубровенского района
 Слобода — деревня, Горский сельсовет Лепельского района
 Слобода — агрогородок в Слободском сельсовете Лепельского района.
 Слобода — деревня, Долгиновский сельсовет Миорского района
 Слобода — деревня, Клюковский сельсовет Оршанского района
 Слобода — деревня, Пищаловский сельсовет Оршанского района
 Слобода — деревня, Стайковский сельсовет Оршанского района
 Слобода — деревня, Бобыничский сельсовет Полоцкого района
 Слобода — деревня, Ветринский сельсовет Полоцкого района
 Слобода — деревня, Солоникский сельсовет Полоцкого района
 Слобода — деревня, Новоселковский сельсовет Поставского района
 Слобода — деревня, Волковичский сельсовет Толочинского района
 Слобода — деревня, Жукневский сельсовет Толочинского района
 Слобода — посёлок, Толочинский сельсовет Толочинского района
 Слобода — деревня, Веркудский сельсовет Ушачского района
 Слобода — деревня, Жарский сельсовет Ушачского района
 Слобода — деревня, Сорочинский сельсовет Ушачского района
 Слобода — деревня, Сорочинский сельсовет Ушачского района
 Слобода — деревня, Ковляковский сельсовет Шумилинского района
 Слобода — деревня, Ловжанский сельсовет Шумилинского района
 Слобода — деревня, Николаевский сельсовет Шумилинского района
 Слобода — агрогородок в Сиротинском сельсовете Шумилинского района.

Гомельская область 
 Слобода — деревня в Добрушском районе.
 Слобода — другое название деревни Иванова Слобода в Тонежском сельсовете Лельчицкого района
 Слобода — посёлок в Тонежском сельсовете Лельчицкого района
 Слобода — агрогородок в Мозырском районе.
 Слобода — деревня, Муляровский сельсовет Петриковского района
 Слобода — деревня, Довский сельсовет Рогачёвского района
 Слобода — деревня, Старосельский сельсовет Рогачёвского района
 Слобода — упразднённая деревня в Хойникском районае.

Гродненская область 
 Слобода — деревня в Новогрудском районе.
 Слобода — деревня в Островецком районе.
 Слобода — деревня, Гольшанский сельсовет Ошмянского района
 Слобода — деревня, Гродинский сельсовет Ошмянского района
 Слобода — деревня в Сморгонском районе.

Минская область 
 Слобода — деревня в Березинском районе.
 Слобода — деревня, Долгиновский сельсовет Вилейского района
 Слобода — деревня, Ижский сельсовет Вилейского района
 Слобода — деревня, Городьковский сельсовет Воложинского района
 Слобода — деревня, Дорский сельсовет Воложинского района
 Слобода — деревня, Обчугский сельсовет Крупского района
 Слобода — агрогородок в Холопеничском сельсовете Крупского района.
 Слобода — деревня, Гайненский сельсовет Логойского района
 Слобода — деревня, Плещеницкий поселковый Совет Логойского района
 Слобода — деревня, Лошанский сельсовет Минского района
 Слобода — деревня, Роговский сельсовет Минского района
 Слобода — деревня, Самохваловичский сельсовет Минского района
 Слобода — деревня, Будславский сельсовет Мядельского района
 Слобода — агрогородок в Слободском сельсовете Мядельского района.
 Слобода — деревня, Сновский сельсовет Несвижского района
 Слобода — деревня, Ананичский сельсовет Пуховичского района
 Слобода — деревня, Ветеревичский сельсовет Пуховичского района
 Слобода — деревня в Слуцком районе.
 Слобода — агрогородок в Озерицко-Слободском сельсовете Смолевичского района.
 Слобода — агрогородок в Пекалинском сельсовете Смолевичского района.
 Слобода — агрогородок в Столбцовском районе.
 Слобода — агрогородок в Узденском районе.
 Слобода — деревня в Червенском районе.
 Слобода — железнодорожная платформа на линии Оршанского направления БЧ.

Могилёвская область 
 Слобода — деревня в Бобруйском районе.
 Слобода — деревня в Быховском районе.
 Слобода — деревня в Горецком районе, Горский сельсовет.
 Слобода — деревня в Горецком районе, Савский сельсовет.
 Слобода — деревня в Климовичском районе.
 Слобода — деревня в Круглянском районе.
 Слобода — деревня в Осиповичском районе.
 Слобода — деревня в Чаусском районе.

Россия

Архангельская область 
 Слобода — село в Вилегодском районе
 Слобода — деревня в Виноградовском районе
 Слобода — озеро в Плесецком районе Архангельской области

Брянская область 
 Слобода — деревня в Карачевском районе
 Слобода — деревня в Мглинском районе
 Слобода — деревня в Рогнединском районе
 Слобода — деревня в Трубчевском районе

Бурятия 
 Слобода — село в Бичурском районе

Владимирская область 
 Слобода — деревня в Кольчугинском районе

Вологодская область 
 Слобода — деревня в Борисовском сельском поселении Бабаевского района.
 Слобода — деревня в Вепсском национальном сельском поселении Бабаевского района.
 Слобода — деревня в Белозерском районе.
 Слобода — деревня в Верховажском районе.
 Слобода — деревня в Вологодском районе.
 Слобода — деревня в Грязовецком районе, Перцевское муниципальное образование.
 Слобода — деревня в Грязовецком районе, Сидоровское муниципальное образование.
 Слобода — деревня в Кадуйском районе.
 Слобода — деревня в Кичменгско-Городецком районе.
 Слобода — деревня в Нюксенском районе.
 Слобода — деревня в Сокольском районе.
 Слобода — деревня в Тотемском районе.

Воронежская область 
 Слобода — село в Бобровском районе

Ивановская область 
 Слобода — деревня в Верхнеландеховском районе.

Калужская область 
 Слобода — деревня в Бабынинском районе.
 Слобода — деревня в Дзержинском районе в составе Барсуковского сельского поселения.
 Слобода — деревня в Дзержинском районе в составе сельского поселения Угорская волость
 Слобода — деревня в Козельском районе
 Слобода — деревня в Медынском районе
 Слобода — деревня в Сухиничском районе
 Слобода — деревня в Хвастовичском районе

Кировская область 
 Слобода — деревня в Афанасьевском районе
 Слобода — деревня в Котельничском районе
 Слобода — деревня в Нагорском районе

Коми 
 Слобода — деревня в Сысольском районе.

Костромская область 
 Слобода — деревня в Антроповском районе
 Слобода — деревня в Костромском районе

Курская область 
 Слобода — деревня в Щигровском районе.

Липецкая область 
 Слобода — село в Измалковском районе

Московская область 
 Слобода — деревня в Клинском районе
 Слобода — деревня в Ленинском городском округе
 Слобода — деревня в Рузском районе
 Слобода — деревня в Шатурском районе

Новгородская область 
 Слобода — деревня в Любытинском районе
 Слобода — деревня в Парфинском районе
 Слобода — деревня в Чудовском районе

Омская область 
 Слобода — деревня в Знаменском районе

Орловская область 
 Слобода — деревня в Свердловском районе
 Слобода — деревня в Залегощенском районе
 Слобода — деревня в Мценском районе

Пермский край 
 Слобода — деревня в Чердынском районе

Псковская область 
 Слобода — деревня в Бежаницком районе
 Слобода — деревня в Гдовском районе
 Слобода — деревня в Порховском районе, Славковская волость в части бывшей Гальчихинской волости
 Слобода — деревня в Порховском районе, Славковская волость в части бывшей Митрофановской волости
 Слобода — деревня в Псковском районе

Ростовская область 
 Слобода — деревня в Мартыновском районе

Рязанская область 
 Слобода — деревня в Рыбновском районе
 Слобода — деревня в Шиловском районе

Свердловская область 
 Слобода — село в составе Городского округа Первоуральск

Смоленская область 
 Слобода — деревня в Вяземском районе
 Слобода — деревня в Гагаринском районе в составе Покровского сельского поселения. До 2004 года входила в состав Мишинского сельского округа
 Слобода — деревня в Гагаринском районе в составе Покровского сельского поселения. До 2004 года входила в состав Молочневского сельского округа
 Слобода — деревня в Демидовском районе
 Слобода — деревня в Краснинском районе
 Слобода — деревня в Монастырщинском районе в составе Александровского сельского поселения
 Слобода — деревня в Монастырщинском районе в составе Добросельского сельского поселения
 Слобода — деревня в Монастырщинском районе в составе Слободского сельского поселения
 Слобода — деревня в Монастырщинском районе в составе Татарского сельского поселения. До 2004 года входила в состав Мигновичского сельского округа
 Слобода — деревня в Монастырщинском районе в составе Татарского сельского поселения. До 2004 года входила в состав Татарского сельского округа.
 Слобода — деревня в Починковском районе
 Слобода — деревня в Рославльском районе
 Слобода — деревня в Руднянском районе в составе Казимировского сельского поселения
 Слобода — деревня в Руднянском районе в составе Понизовского сельского поселения
 Слобода — деревня в Руднянском районе в составе Смолиговского сельского поселения
 Слобода — деревня в Смоленском районе в составе Дивасовского сельского поселения
 Слобода — деревня в Смоленском районе в составе Лоинского сельского поселения
 Слобода — деревня в Смоленском районе в составе Пионерского сельского поселения
 Слобода — деревня в Хиславичском районе в составе Упинского сельского поселения
 Слобода — деревня в Хиславичском районе в составе Череповского сельского поселения
 Слобода — деревня в Шумячском районе
 Слобода — прежнее (до 1964) название пгт Пржевальское

Тверская область 
 Слобода — деревня в Калининском районе
 Слобода — деревня в Кашинском районе
 Слобода — деревня в Конаковском районе
 Слобода — деревня в Краснохолмском районе
 Слобода — деревня в Молоковском районе
 Слобода — деревня в Осташковский районе
 Слобода — деревня в Старицком районе

Тульская область 
 Слобода — деревня в Белёвском районе в составе Слободского сельского округа
 Слобода — деревня в Белёвском районе в составе Таратухинского сельского округа
 Слобода — деревня в Дубенском районе.

Ярославская область 
 Слобода — деревня в Гаврилов-Ямском районе
 Слобода — деревня в Даниловском районе
 Слобода — деревня в Любимском районе
 Слобода — деревня в Первомайском районе
 Слобода — деревня в Пошехонском районе
 Слобода — деревня в Угличском районе в составе Ильинского сельского поселения
 Слобода — деревня в Угличском районе в составе Слободского сельского поселения

Украина

Винницкая область 
 Слобода — посёлок, Барский район.
 Слобода — село, Жмеринский район.

Житомирская область 
 Слобода — ликвидированное 21 июня 1991 г. село Народичского района, входило в состав Калиновского сельского совета.
 Слобода — село, Овручский район.

Закарпатская область 
 Слобода — река в Украинских Карпатах. Правый приток Теребли (бассейн Тисы).

Ивано-Франковская область 
 Слобода — село, Ивано-Франковский район.
 Слобода — село, Коломыйский район.

Киевская область 
 Слобода — село, Кагарлыкский район.

Сумская область 
 Слобода — село, Бурынский район.
 Слобода (до 2016 г. Радя́нское) — село, Лебединский район.

Хмельницкая область 
 Слобода — село, Новоушицкий район.

Черниговская область 
 Слобода — село, Городнянский район.
 Слобода — село, Черниговский район.

Черновицкая область 
 Слобода — село, Новоселицкий район.

Персоналии 
 Слобода, Александр Иванович (1920—2022) — советский партийный и государственный деятель.
 Слобода, Владимир Константинович (род. 1931) — советский инженер-конструктор.

Другое 
 «Слобода» ― футбольный клуб из Боснии и Герцеговины, базируется в городе Тузла
 «Слобода» — сербский футбольный клуб из города Ужице
 «Слобода» — футбольный клуб из города Алексеевка, Белгородская область
 «Слобода» — тульская газета
 «Слобода» — торговая марка масла и майонеза компании ЭФКО

См. также 
 Слобода Богушовка
 Слобода Восстания
 Слобода Екатерининская
 Ковальская Слобода
 Слобода Люшевская
 Слобода Романовская
 Омеленская Слобода
 Турковская Слобода
 Червоная Слобода
 Слобожанщина (значения)

 Слобода-Банилов
 Слобода-Болеховская
 Слобода-Бушанская
 Слобода-Вязовка
 Слобода-Гулевская
 Слобода-Дашковецкая
 Слобода-Долинская
 Слобода-Комаровцы
 Слобода-Кустовецкая
 Слобода-Кучинка
 Слобода-Кучинский сельсовет
 Слобода-Кухарская
 Слобода-Межировская
 Слобода-Мурафская
 Слобода-Небыловская
 Слобода-Новоселицкая
 Слобода-Носковецкая
 Слобода-Полуево
 Слобода-Подлесовская
 Слобода-Ровнянская
 Слобода-Селец
 Слобода-Ходакская
 Слобода-Чернятинская
 Слобода-Шаргородская
 Слобода-Шлышковецкая
 Слобода Шоломковская
 Слобода-Ялтушковская
 Слобода-Ярышевская